Гран-при Далласа — этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» сезона  году, до включения этой гонки в американскую серию Trans-Am в 1988 году.

Первоначально гонка проходила на городской трассе Фэйр-Парк, но с 1989 года гонку стали проводить в Эддисон. В 1993 году соревнование переместилось на городскую трассу вокруг «Reunion Arena», которая была пристанищем для многих команд Далласа.

Победители 
Розовым цветом отмечены гонки, не входившие в чемпионат мира Формулы-1

См. также 
 Список Гран-при Формулы-1
 Гран-при США

Ссылки 
 Официальный сайт Формулы-1
 World Sports Racing Prototypes
 SCCA Pro Racing Archives

Даллас

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1984 года